Redondela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Redondela (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Redondela (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar